Лутай Андрій Володимирович — російський фігурист.
 Лутай Федір — український військовий діяч середини XVII століття.